Алексе́й Петру́шин:
 Петрушин, Алексей Алексеевич (род. 1952) — советский футболист, тренер.
 Петрушин, Алексей Евгеньевич (род. 1972) — российский футболист (мини-футбол).